La fièvre catarrhale est une maladie virale touchant les ruminants sauvages.
 Blue Tongue Entertainment est un studio de développement de jeux vidéo.